Кикфли́п () — один из популярнейших трюков на скейтборде. Выглядит как вращение доски носком от себя; доска делает оборот в 360 градусов относительно продольной оси. Впервые сделан Родни Малленом в 1983 г.

Комбинации 
 BS or FS 180 kickflip — комбинация kickflip и BS/FS 180 ollie, когда доска и райдер вращаются в одном и том же направлении. Изобретён Родни Малленом
 Varial kickflip — комбинация BS Pop shove-it и kickflip
 Hardflip — представляет собой комбинацию: FS Pop Shove-it и Kickflip.
 360 Flip — представляет собой комбинацию 360 shove-it и kickflip.
 The kickflip indy — представляет собой комбинацию kickflip и indy grab.

Галерея

См. также 
 Nollie
 Manual

Ссылки 

 Kickflip в архиве Трикипедии в исполнении Lizard King’a
 Kickflip трюки
 Kickflip видео
 Kickflip на youtube

Скейтбординг